Lipsanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 Ilkka Johannes Lipsanen (né en 1942), chanteur et guitariste finlandais
 Heino Lipsanen (né en 1954), coureur de demi-fond
 Juho Lipsanen (né en 1961), administrateur de sociétés (ABB, Alma Media, Telia)
 Liisa Lipsanen (née en 1940), économiste et directrice d'entreprise
 Saara Lipsanen (née en 1995), lanceuse de javelot
 Simo Lipsanen (né en 1995), athlète finlandais en triple saut
 Sulo Lipsanen (1929-2012), joueur de baseball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois